Bernat ist ein katalanischer männlicher Vorname. Die deutschsprachige Form des Namens ist Bernhard. Weiteres zu Herkunft und Bedeutung des Namens siehe hier. Die spanische Form des Namens ist Bernardo.

Bekannte Namensträger

Vorname 

 Bernat Joan i Marí (* 1960), spanischer Hochschullehrer, Schriftsteller und Politiker
 Bernat Martorell (~1410–1453), spanischer Maler und Buchillustrator
 Bernat Metge (134*–1413), katalanischer Dichter
 Bernat Solà (* 1965), spanischer Skispringer

Familienname 
 Enric Bernat (1923–2003), spanischer Unternehmer
 Hans Christian Bernat (* 2000), dänischer Fußballtorwart
 Ján Bernát (* 2001), slowakischer Fußballspieler
 Juan Bernat (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Roger Bernat (* 1968), katalanischer Regisseur und Choreograf
 Victor Bernat (* 1987), spanischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Katalanischer Personenname